Ratkovo se poate referi la:
 Ratkovo, Serbia, sat în Serbia
 Ratkovo, Slovacia, sat în Slovacia